Garstka ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Garstka (1939–2018), deutscher Autor
 Hansjürgen Garstka (* 1947), deutscher Politikwissenschaftler, Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin (1989–2005)
 Milan Garstka (* 1951), tschechoslowakischer Radrennfahrer